Scheidplatz (München), een plein in München
Scheidplatz (metrostation), een station van de metro van München